Freie Bürger ist der Name verschiedener Kleinparteien in Deutschland:

 Bund freier Bürger, 1994 bis 2000
 Freie Bürger-Initiative (FBI), seit 2008, v. a. in Nordrhein-Westfalen
 Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM), seit 2011, ausschließlich in Sachsen-Anhalt
 Freie Bürger Union (FBU), seit 1992, v. a. in Bayern
 Partei Freier Bürger, 1975 in Bremen